Sejm Śląski (stanowy) (XV w. do 1741)
 Sejm Śląski (Prusy) (1823-1933)
 Sejm Ziemi Śląskiej (1849-1918)
 Sejm Śląski (II Rzeczpospolita) (1920-1939)

Zobacz też 
 Sejmik Województwa Śląskiego